Па́уло Коста́нцо (, род. 21 сентября 1978, Брамптон, Онтарио, Канада) — канадский актёр и продюсер. Наиболее известен по ролям в комедии 2000 года «Дорожное приключение», в роли Майкла Триббиани в ситкоме «Джоуи», который выходил с 2004 по 2006 годы, и в роли Эвана Лоусона сериале USA Network «Дорогой доктор», который выходил с 2009 по 2016 годы.

Также снимался в фильмах «40 дней и 40 ночей», «Так себе каникулы»; появлялся в сериалах «Готовы или нет» и «Пси Фактор: Хроники паранормальных явлений».

Режиссировал один из эпизодов телесериала «Дорогой доктор», принимал участие в озвучивании персонажей в фильме «Доктор Дулиттл 3».

Биография 
Костанцо родился 21 сентября 1978 года в Брамптоне. Его мать — автор-исполнитель, а отец — деятель искусств. Костанцо наполовину итальянского происхождения.

Дебютировал в кино в 1997 году. С тех пор снялся более чем в 40 фильмах и сериалах.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 The Brampton Guardian: His pal Joey
 
 

Киноактёры Канады